Der JAC J6 ist ein zwischen 2012 und 2018 gebauter Van des chinesischen Automobilherstellers JAC. Am 7. Februar 2012 kam das Fahrzeug in China auf den Markt. Es wurde als Fünfsitzer und als Siebensitzer verkauft. In Europa wurde der J6 nicht angeboten.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Van
Kombi